Dit is een stamboom met daarin alle familierelaties van Donald Duck zoals die hoofdzakelijk door schrijver en tekenaar Don Rosa zijn bepaald. De stamboom valt uiteen in twee delen: de Prul-tak (nazaten van Cornelis Prul, de stichter van Duckstad), en de McDuck-clan. Donald Duck is via zijn vader, Woerd Snater Duck, familie van Cornelis Prul en via zijn moeder, Hortensia Duck, lid van de McDuck-clan.

Prul-tak
De Prul-tak van de stamboom van Donald Duck ziet er als volgt uit:

Dagobert Duck is dus volgens deze stamboom geen familie van Cornelis Prul of van Dora Duck-Prul ("Oma Duck"). Hij is afkomstig uit de McDuck-clan, en is de broer van Donalds moeder, Hortensia Duck. In het Engels is zijn achternaam dan ook McDuck in plaats van simpelweg Duck.

Cornelis Prul

Cornelis Prul is degene die begin 19e eeuw op de plek van Fort Drakeburg Duckstad stichtte.

Theodoor Prul
Theodoor Prul (Engels: Clinton Coot) (1830-1910) is de enige zoon van Cornelis Prul. Hij is getrouwd met Petronella Prul en samen hebben zij twee kinderen gekregen: Dora Prul (Oma Duck) en Koenraad Prul (de grootvader van Gijs Gans). Theodoor is ook de oprichter van de Jonge Woudlopers.

Petronella Prul
Petronella Prul is de moeder van Oma Duck en echtgenote van Theodoor Prul. Ze is geboren rond 1830 en overleden rond 1915.

Koenraad Prul
Koenraad Prul, in het Engels Casey Coot) (1860-1959), is de zoon van Theodoor en Petronella Prul en de broer van Oma Duck. Ook is hij de grootvader van Gijs Gans. Hij is getrouwd met Sjaantje Prul-Waterhoen, en samen hebben ze twee kinderen: Annie Prul en Wouter Waterhoen.

Hij was degene die Dagobert Duck de heuvel verkocht waarop Dagobert later zijn geldpakhuis bouwde.

Sjaantje Waterhoen
Sjaantje Waterhoen is de moeder van Annie Prul en Wouter Waterhoen en de echtgenote van Koenraad Prul.

Wilhelmus Duck
Wilhelmus (Willem) Duck, in het Engels Humperdink Duck, is de man van Dora Duck-Prul. Hij is de opa van Donald Duck, Guus Geluk, Diederik Duck en Wisse Duck. Wilhelmus zou omstreeks het midden van de 19e eeuw geboren moeten zijn, want hij kreeg kinderen in 1875. Diverse verhaallijnen doen vermoeden dat hij rond 1930 is overleden, waarna Oma Duck met hulp van Gijs Gans de boerderij verder voortzette.

Wilhelmus komt waarschijnlijk uit Groot-Brittannië. Rond 1870 verhuisde hij naar Duckstad, waar hij in 1874 met Oma Duck trouwde.

Wilhelmus Duck is voor het eerst te zien in een flashback  in Grandma Duck and the charity sale, een verhaal uit 1951 van Bill Wright met Oma Duck en de muizen Tom en Pieter in de hoofdrol. In een verhaal uit 1964 van Tony Strobl, The Good Old Daze, wordt in een flashback verteld hoe de jonge Donald werd opgevoed op de boerderij van Oma Duck en haar man Grandpa Duck, die dus dezelfde als Wilhelmus Duck moet zijn.

Dora (Oma) Duck

Wouter Waterhoen
Wouter Waterhoen is de zoon van Koenraad Prul en Sjaantje Prul-Waterhoen. Hij is de broer van Annie Prul en zodoende ook een oom van Gijs Gans.

Archibald Gans
Archibald Gans is de vader van Gijs Gans. Op de site van Donald Duck is te zien dat hij de stamboom van de familie Duck heeft gemaakt.

Annie Prul
Annie Prul is de moeder van Gijs Gans. Ze is de dochter van Koenraad Prul, de kleindochter van Theodoor Prul en de achterkleindochter van Cornelis Prul, de stichter van Duckstad. Ze heeft één broer: Wouter Waterhoen.

Woerd Snater Duck
Woerd Snater Duck is de vader van de tweeling Donald en Dumbella Duck en de man van Hortensia Duck. Hij is een zoon van Oma Duck. Hij ontmoette Hortensia in 1902 toen Dagobert Duck samen met zijn zussen naar Duckstad kwam om een hoofdkwartier voor zijn zakenimperium te vestigen. In 1908 werkte hij als boekhouder op het kantoor van Dagobert Duck. Rond 1920 trouwde hij met Hortensia. Het voorgaande is de versie zoals door Don Rosa verteld in zijn levensverhaal van Dagobert. Andere schrijvers hebben een andere kijk op Donalds leven en negeren daarin Woerd meestal. 

Hortensia en Woerd zijn allebei heetgebakerd. Donald heeft zijn humeur dus niet van een vreemde. 

De Nederlandse naam van Woerd Snater Duck is gebaseerd op de naam waarmee Donald Duck de eerste jaren werd vertaald naar het Nederlands, Woerd Snater.

Hortensia Duck

Fortunus Geluk
Fortunus Geluk, in het Engels  Goosetave Gander, is de vader van Guus Geluk. Hij heeft in zijn leven nooit hoeven werken. Hij won altijd allemaal dingen bij de loterij.

Trijntje Duck
Trijntje Duck, in het Engels Daphne Duck (1876-1949), is de enige dochter van Oma Duck en Wilhelmus Duck. Ze heeft één oudere broer, Woerd Snater Duck, en een jongere broer, Driekus Duck. Ze is getrouwd met Fortunus Geluk, met wie ze één zoon heeft, Guus Geluk. Ze is, net als haar zoon, een eeuwige geluksvogel. Trijntje Duck komt voor in twee verhalen van Keno Don Rosa. Het eerste verhaal, "The Invader Of Fort Duckburg" (in het Nederlands vertaald als "De bezetter van Fort Duckburg"), beschrijft hoe Dagobert naar Duckstad komt en daar Oma met haar man en kinderen ontmoet. Hier is het eeuwige geluk van Trijntje al zichtbaar. In het tweede verhaal, "The Sign of The Triple Distelfink" (in het Nederlands vertaald als "Guus de pechvogel"), vertelt Don Rosa dat een schilder op de dag dat Trijntje werd geboren een drievoudige distelvink schilderde op de schuurdeuren. Om de een of andere reden bracht dit teken Trijntje zeer veel geluk. Guus Geluk heeft dit geluk later van haar geërfd.

Driekus Duck
Driekus Duck, in het Engels Eider Duck (1877-19??), is de jongste zoon van Oma Duck en Wilhelmus Duck. Hij heeft één oudere zus, Trijntje Duck, en één oudere broer, Woerd Snater Duck. Hij is getrouwd met Zwaantje Meerkoet (Engels: Lulubelle Loon) met wie hij twee kinderen heeft: Diederik en Wisse Duck. Hij is een boer in hart en nieren. 

Driekus Duck dook voor het eerst op in augustus 1944, in het verhaal The Fighting Falcon (Nederlands: "De vechtende valk") van Barks. Hier ontvangt Donald Duck een valk als cadeautje van zijn oom Driekus. In geen enkel ander verhaal van Barks komt Driekus nog een keer voor, maar Keno Don Rosa nam Driekus wel op in zijn stamboom. In Donald Duck nr. 32 van 2008 verschijnt Driekus opnieuw; hij woont dan in Knetterdijk en is 84 jaar oud.

Zwaantje Meerkoet
Zwaantje Meerkoet is een tante van Donald. Ze is getrouwd met Driekus Duck, met wie ze twee kinderen kreeg: Diederik Duck en Wisse Duck. 

Haar man is boer, maar Zwaantje heeft zelf niet zo veel op met het boerenleven. Daarom richtte ze samen met enkele andere vrouwen uit Duckstad de Damesclub op.

Gijs Gans

Donald Duck

Dumbella Duck

Guus Geluk

Diederik Duck

Wisse Duck
Wisse Duck, in het Engels Abner "Whitewater" Duck, is een neef van Donald Duck. Hij is de zoon van Driekus Duck en Zwaantje Meerkoet en de broer van Diederik Duck. 

Wisse komt in slechts drie verhalen voor: Zet 'n boom op (Carl Barks), Wie slim is, gebruikt z'n kop en Hartige Hartenjacht. In het laatstgenoemde verhaal blijkt hij verloofd te zijn met Donna Duck, een eerdere minnares van Donald. Wisse werkt als boswachter in het Ducksteder Woud.

Kwik, Kwek en Kwak Duck

McDuck-clan

De McDucks (waarvan Dagobert Duck veruit het bekendste lid is) zijn een oude Schotse clan. Begin 20e eeuw kwamen Dagobert en zijn twee zussen in contact met de Ducks en de Pruls.

Een aantal McDucks staan wel in de stamboom, maar hebben geen directe lijn met de rest van de familie. Volgens sommigen heeft Dagobert twee halfbroers, maar Rosa ontkent het bestaan daarvan.

Mogelijke familie

Katrien Duck en haar nichtjes
Katrien Duck is geen nazaat van Cornelis Prul, noch is ze afkomstig uit de McDuck-clan. Haar exacte plek in de stamboom is door verschillende tekenaars op uiteenlopende manieren ingevuld. Volgens Carl Barks heeft Katrien twee tantes, Matilda en Drusilla. Ook heeft ze een (ongenoemde) zus die de moeder is van haar nichtjes Lizzy, Juultje en Babetje. Don Rosa voegde hieraan nog toe dat Katriens broer is getrouwd met Donalds zus Dumbella, die weer de moeder is van Kwik, Kwek en Kwak. Dit zou dan ook verklaren waarom Katrien door de drie neefjes tante wordt genoemd.

Otto van Drakenstein
Waarschijnlijk is Otto van Drakenstein de man van Doortje Duck, een zus van Dagobert. Don Rosa mocht dat echter niet in zijn stamboom zetten.

Externe links
 De complete stamboom op de website van Donald Duck
  Diverse officiële en onofficiële versies van de Donald Duck stamboom

Donald Duck
Duck